João Morgado (escritor)
 João Morgado (fotógrafo)
João Morgado (político)

Desambiguações de antropônimos